Persoon die de belangen verdedigt of werkzaamheden uitvoert namens een groep:
 Syndicus van de Vereniging van Mede-eigenaars (België)
 functie in de Hanze, zie syndicus (Hanze)
 syndicus van de voorlopige bewindvoerders treedt op namens de voorlopige bewindvoerders per gerechtelijk arrondissement (België)
 syndicus van de gerechtsdeurwaarders, treedt op namens de gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement (België)
 een ambtenaar met als taak juridisch advies te verlenen aan stads- of streekbestuur, zie syndicus (bestuur) en pensionaris
 Syndicus (geslacht), een kevergeslacht